Stati Uniti d'America
 Carp Lake – township della Contea di Emmet, Michigan
 Carp Lake – township della Contea di Ontonagon, Michigan